Му́шник — фамилия. Известные носители:
 Мушник, Сергей Михайлович (настоящая фамилия Мушников; 1921—1994) — украинский советский поэт, прозаик, публицист, литературный критик.
 Мушник, Шмуэль (род. 1955) — израильский художник из Хеврона.